Covadonga kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Covadonga (strömfåra), 
 Covadonga, Rada ‒ en vik i Västantarktis

Se även
 Slaget vid Covadonga ‒ ett slag förmodligen sommaren 722

Robotskapade Antarktisförgreningar